Niemcy:
 Assenheim – dzielnica Niddatal

Inne:
 Assenheim – pałac

Zobacz też:
 Hochdorf-Assenheim